«Крутой поворот» — название нескольких фильмов.

 «Крутой поворот» (1980) — советский фильм Петра Журавлёва по одноимённой повести Сергея Высоцкого.
 «Грубая огранка» (, 1980) — американский фильм-боевик режиссёра Дона Сигела, название которого также переводилось на русский язык как «Крутой поворот». 
 «Крутой поворот» — фильм, 2008.